Gerlando Maria Genuardi – vescovo cattolico italiano
Ignazio Genuardi – politico italiano
Pietro Genuardi – attore italiano